

Geografia

Australia 
 Three Rivers Station – dzierżawa pasterska na środkowym zachodzie Australii Zachodniej
 Three Rivers – miejscowość w Shire of Cloncurry

Brazylia 
 Três Rios – gmina w stanie Rio de Janeiro

Chiny 
 Sanjiangyuan lub Three Rivers Nature Reserve – rezerwat przyrody na obszarze prowincji Qinghai, zawierający górne biegi (od północy do południa) Żółtej Rzeki, Jangcy i rzeki Mekong
 Three Parallel Rivers – w prowincji Junnan, w dorzeczach górnego biegu (od północy do południa) Jangcy, rzeki Mekong i rzeki Saluin

Kanada 
 Trois-Rivières – miasto dawniej o nazwie Three Rivers
 Trois-Rivières – federalny okręg wyborczy w Quebecu, dawniej nazywana Three Rivers
 The Three – zbiorowa nazwa rzeki Brudenell, Cardigan i Montague na Wyspie Księcia Edwarda

Południowa Afryka 
 Three Rivers – przedmieście Vereeniging, Gauteng
 Three Rivers Proper – przedmieście Vereeniging, Gauteng
 Three Rivers East – przedmieście Vereeniging, Gauteng

USA 
 Three Rivers – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Three Rivers – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Three Rivers – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Three Rivers – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Deschutes
 Three Rivers Park District – system parkowy w stanie Minnesota
 Three Rivers, Oklahoma - region otaczający Muskogee
 Three Rivers – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Deschutes
 Three Rivers Park – publiczny park miejski w mieście Pittsburgh
 Three Rivers – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Live Oak
 Three Rivers Petroglyph Site – park stanowy w Nowym Meksyku
 Three Rivers (ang. Three Rivers Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink

Wielka Brytania 
 Three Rivers – dystrykt w hrabstwie Hertfordshire
 Ujście Three Rivers - ujście Zatoki Carmarthen

Pozostałe 
 Szpital Three Rivers – amerykański serial obyczajowy